Les Euarchonta sont le clade de mammifères placentaires comprenant les ordres des Scandentiens, des Dermoptères et des Primates. Le terme Euarchonta dérive de Archonta qui signifie « commander, être le chef » et de eu- qui signifie « vrai ». Les mâles ont la caractéristique d'avoir un pénis externe qui pend, qui n'est pas soudé à l'abdomen sur tout son long.

Cladogramme

Ancienne classification 
 Preptothériens
 Insectivores profondément remanié
 Carnivores
 Archontes obsolète
 Volitantiens obsolète
 Dermoptères
 Chiroptères
 Euarchonta
 Scandentiens
 Primates
 Anagalides
 Ongulés obsolète

Notes et références